Ontario Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2010. Turniej finałowy odbył się w dniach 4-10 stycznia 2010 w Thunder Bay na lodowisku Port Arthur Curling Club.

Tytuł mistrzowski obronił zespół Kristy McCarville, który w finale pokonał Tracy Horgan 7:4.



Proces kwalifikacji

Southern Ontario 
W Ontario Scotties bierze 6 drużyn z ramienia Ontario Curling Association. W każdej z 16 stref wyłoniono 2 zespoły, które uczestniczyły w jednym z dwóch turniejów regionalnych. Do turnieju prowincjonalnego awansowały cztery finalistki. Pozostałe dwie drużyny zakwalifikowały się z turnieju Challenge Round.
 Rywalizacja strefowa rozpoczęła się 21 listopada 2009 (strefy 1-2), ostatnią strefą była strefa 13., gdzie turniej zakończył się 7 grudnia 2009.
 Turnieje regionalne: 11-13 grudnia 2009
 Challenge Round: 18-20 grudnia 2009

Northern Ontario 
Northern Ontario Curling Association do rywalizacji na poziomie prowincjonalnym wystawia 4 drużyny. Zapewnioną kwalifikację miał zespół McCarville, który w poprzednim roku reprezentował całą prowincję w Mistrzostwach Kanady. Pozostałą trójkę wyłoniono w NOCA Women's Provincial.
 NOCA Women's Provincial – 3-6 grudnia 2009

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
10 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
9 stycznia 2010; 19:00

1-2 
9 stycznia 2010; 14:00

3-4 
9 stycznia 2010; 14:00

Tie-breaker 
8 stycznia 2010; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
4 stycznia 2010; 12:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2010; 19:00

Sesja 3. 
5 stycznia 2010; 12:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2010; 19:00

Sesja 5. 
6 stycznia 2010; 12:00

Sesja 6. 
6 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
7 stycznia 2010; 12:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2010; 19:00

Sesja 9. 
8 stycznia 2010; 11:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
  

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie